Фря́зино-Пассажи́рская — конечный остановочный пункт тупиковой линии Болшево — Фрязино Ярославского направления Московской железной дороги. Расположена в городе Фрязино Московской области, в границах станции Фрязино.

Время движения от Ярославского вокзала около 1 часа 9 минут (с 29 мая 2011 г.). В 2016 году была оборудована турникетами.

Справа от платформы (если смотреть по направлению в Москву) расположены Технические пруды на речке Любосеевке (частично видны на фотографиях) и, далее, крупнейшее фрязинское предприятие — НПП «Исток».
Станция Фрязино-Пассажирская была построена после открытия основной линии до Фрязино-Товарного, между 1954 и 1967 годами

С 17 февраля 2017 года по 28 июня 2017 года включительно в связи с ремонтом пассажирской платформы № 1 станции Фрязино-Пассажирская у большинства пригородных электропоездов платформа Фрязино-Товарная являлась конечным пунктом маршрута.

Интересные факты 

На станции Фрязино-Пассажирская всего 2 пути, но называются они 1а и 7.

Транспорт 
Автобусы 13 (Вовавто), 43 (Мострансавто), 54 (Мострансавто), 1 (Гамма Плюс), 2 (Гамма Плюс) и 3 (Гамма Плюс)

Примечания

Ссылки 
 Ж/д платформа Фрязино-Пассажирская {фотоальбом}

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Железнодорожные станции и платформы Фрязина
Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги